Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nel 626 compiuto dai Persiani sasanidi, alleatisi con gli Avari, contro i Romani d'oriente
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nel 668  compiuto (secondo le sole fonti musulmane) tra arabi e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto fra il 674 e il 678 combattuto fra arabi e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto fra il 717 e il 718 combattuto fra arabi e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nell'813 combattuto fra bulgari e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nell'860 combattuto fra Rus' e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nel 941 combattuto fra Rus' e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nel 1203 combattuto tra crociati e bizantini fedeli all'imperatore Alessio IV Angelo, contro i bizantini fedeli all'usurpatore Alessio III Angelo
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nel 1204 combattuto tra crociati e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nel 1235 condotto da Giovanni III Vatatze e lo Tzar bulgaro Ivan Asen II
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nel 1260 combattuto tra crociati e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nel 1261 combattuto tra crociati e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto fra il 1394 e il 1402 combattuto tra ottomani e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nel 1411 combattuto tra ottomani e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nel 1422 combattuto tra ottomani e bizantini
 Assedio di Costantinopoli – assedio avvenuto nel 1453 combattuto tra ottomani e bizantini

Pagine correlate 
 Assedio di Bisanzio
Assedi di Costantinopoli